Il singolare del Monte Carlo Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrej Česnokov ha battuto in finale Thomas Muster 7–5, 6–3, 6–3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Monte Carlo Masters 1990